

Voorwerpen 
Kaart (cartografie), een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak
Speelkaart of kaartspel
Plastic pasje, soms met een geïntegreerde schakeling erin:
 Betaalkaart, bankkaart, bankpas, pinpas
 Kredietkaart of creditcard
 Bibliotheekpas
 Sleutelkaart
Identiteitskaart, een officieel document
Toegangsbewijs
Kartonnen poststuk van bepaalde afmetingen: 
Ansichtkaart
Briefkaart
Wenskaart
Kaart (wiskunde), een begrip in de differentiaalmeetkunde
Gele kaart en rode kaart, om overtredingen te bestraffen in de sportwereld
Menukaart (in de horeca)
Insteekkaart in een computer
Geheugenkaart voor een camera of computer
Ponskaart, een oud type gegevensdrager

Applicatie (kaarten) 
 Apple Maps, een online kaartendienst van Apple Inc.
 Google Maps, een online kaartendienst van Google Inc.

Plaatsen 
 Kaart (Brasschaat), een wijk in de Belgische gemeente Brasschaat
 Kaard, een kleine plaats op het Nederlandse eiland Terschelling

Nederlandse personen 
 Caroline Kaart (1931-2020), operazangeres
 Dick Kaart (1930-1985), jazztrombonist
 Hans Kaart (1920-1963), operazanger en filmacteur
 Johan Kaart (1897-1976), acteur
 Norbert Kaart (1959), acteur en filmproducent

Samenstellingen 
 FC Excelsior Kaart, Belgische voetbalclub
 Johan Kaartprijs, Nederlandse theaterprijs

Zie ook 
Card (doorverwijspagina)